Балаганнах — название населённых пунктов.

Россия 
 Балаганнах — село в Верхневилюйском улусе Якутии.
 Балаганнах — село в Олёкминском районе Якутии.
 Балаганнах — село в Усть-Алданском районе Якутии.